Lulu (cantora) — cantora escocesa
Lulu (álbum) — álbum de Lulu Santos, 1986
Lulu (álbum de Lou Reed e Metallica) — album de 2011
Lulu (ópera) — ópera de Alban Berg, baseada em Wedekind's plays
Lulu (aplicativo) — aplicativo para celulares
Little Lulu ou Luluzinha — personagem de história em quadrinhos

Outros
Lulu da Pomerânia ou Spitz alemão — raça de cães 
Ludwigslust ou Lulu — cidade em Mecklenburg, Alemanha

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos